Ilola kan syfta på:
 Ilola – finskt namn en stadsdel i Vanda i Södra Finlands län, se Gladas
 Ilola – finskt namn en by i Borgå i landskapet Östra Nyland, Södra Finlands län, se Illby